Bedagung (Panekan)
 Bedagung (Paninggaran)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing